III. Olaf norvég király (1050?–1093)
III. Olaf svéd király (980?–1022)